God Bless Our Homeland Ghana (pol. „Boże błogosław nasz kraj rodzinny, Ghanę”) – hymn państwowy Ghany. Został on przyjęty, z innym tekstem, w roku 1957. Muzykę skomponował Philip Gbeho. Słowa napisane przez rząd Ghany zostały przyjęte w roku 1966.

Oficjalne słowa angielskie 
 God bless our homeland Ghana 
 And make our nation great and strong, 
 Bold to defend forever 
 The cause of Freedom and of Right; 
 Fill our hearts with true humility, 
 Make us cherish fearless honesty, 
 And help us to resist oppressors' rule 
 With all our will and might evermore. 
 
 Hail to thy name, O Ghana, 
 To thee we make our solemn vow: 
 Steadfast to build together 
 A nation strong in Unity; 
 With our gifts of mind and strength of arm, 
 Whether night or day, in the midst of storm, 
 In ev'ry need, whate'er the call may be, 
 To serve thee, Ghana, now and evermore. 
 
 Raise high the flag of Ghana 
 And one with Africa advance; 
 Black star of hope and honor 
 To all who thirst for liberty; 
 Where the banner of Ghana free flies, 
 May the way to freedom truly lie; 
 Arise, arise, O sons of Ghanaland, 
 And under God march on for evermore!

Tekst w latach 1960-1966 
 Hail the name of Ghana 
 Praise the heroes of our fight; 
 Raise in the sky her banner 
 Of Freedom, Hope and Might – 
 Hail our Nation's Founder for whom we pray; 
 Cherish his Faith from day to day; 
 Arise with joy, ye sons of Ghanaland, 
 And let Africa shine evermore. 

 Lift high the flag of Ghana, 
 The Lodestar shining in the skies, 
 Bright with the hope of our fathers 
 Alight with glory where it flies; 
 Make the flag of Ghana stand for right, 
 Let this ever be our constant might; 
 Arise with joy, ye sons of Ghanaland, 
 And let Africa shine evermore. 
 
 God be with us in Ghana 
 And make our nation great and strong; 
 Brave to defend her honour, 
 Against oppressor's wrong; 
 Where the flag of Ghana freely flies 
 That's where the way to freedom lies; 
 Arise with joy, ye sons of Ghanaland, 
 And let Africa shine evermore.

Tekst w latach 1957–1960 
 Lift high the flag of Ghana, 
 The gay star shining in the sky, 
 Bright with the souls of your fathers, 
 Benath whose shade we'll live and die! 
 Red for the blood of the heroes in the fight, 
 Green for the precious farms of our birth-right, 
 And linked with these the shining golden band 
 That marks the richness of our Fatherland. 

 We'll live and die for Ghana, 
 Our land of hope for ages to come! 
 Shout it aloud, O Ghana, 
 And beat it upon the drum! 
 Come from the palm-lined shore, from the broad northern plain, 
 From the farm and the forest, the mountain and mine. 
 Your children sing with ancient minstrel love: 
 Freedom for ever, for evermore! 
 
 God be with us in Ghana 
 And make our nation great and strong, 
 Brave to defend for ever 
 The cause of freesom and of right. 
 For ever the flag of Ghana proudly flies 
 In distant seas or else beneath our skies. 
 Let peace and fellow-feeling be our might, 
 And may our name be a radiant light. 
 
 This be our vow, O Ghana, 
 To live as one, in unity, 
 And in your strength, O Ghana, 
 To build a new fraternity! 
 Africa waits in the night of the clouded years 
 For the spreading light that now appears 
 To give us all a place beneath the sun: 
 The destined ending of a task well done.

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Informacje w serwisie Nationalanthems.info
 Plik MP3, wersja instrumentalna
 Zapis nutowy hymnu

Ghana
Symbole narodowe Ghany